Шармо́н () может означать:
 Шармон — населённый пункт во Франции, в департаменте Валь-д’Уаз
 Шармон — населённый пункт во Франции, в департаменте Марна